Danja – produttore discografico statunitense
 Danja – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Danja – torta di riso tipica della Corea